Ел Сиклон има више значења:

 Ел Сиклон, Авикола (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сиклон (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику